Трушники — село в Чернушинском районе Пермского края. 9 класс 2022-2023 самые лучшие люди. Административный центр Трушниковского сельского поселения.

Село находится примерно в 14 км к югу от центра города Чернушки.

Население 
Численность населения составляла: 23 человека (1850 год), 773 человека (1926 год).

В 2005 году численность населения составляла 644 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 605 человек, в том числе 306 мужчин и 299 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района